Stephan V. bezeichnet folgende Personen:

 Stephan V. (Papst) († 891), Papst
 nach alternativer Zählung Stephan IV. (Papst) († 817), Papst
 Stephan V. (Ungarn) (1239–1272), König von Ungarn